Уикипедия на немски език е немскоезичната версия на Уикипедия, чиито първи статии са създадени през месец май 2001 г. Към 20 април 2007 г. Немската Уикипедия има 573 621 статии, което я прави втората по брой статии след Английската Уикипедия. Немският език, на който се пише в Немската Уикипедия, е този, препоръчан от речника „Дуден“. Приемат се швейцарски и австрийски особености на езика в статиите с регионална насоченост.

На 27 декември 2009 г. статията Robert Seifert става № 1 000 000. Това прави немската Уикипедия втората, преминала границата от един милион статии.

Посещаемост 

Уикипедия
Немски език